Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Chamant – Cantal
Saint-Chamant – Corrèze